Кубок наций ОФК 2013 (юноши до 17 лет) — 14-е первенство среди сборных стран — членов Конфедерации футбола Океании (ОФК) до 17 лет. Все матчи были сыграны на стадионе «Чапуис» в городе Луганвилл (Вануату) с 17 по 27 апреля. В финальном турнире принимали участие 6 сборных. сборная Соломоновых Островов не участвовала в турнире из-за финансовых проблем.

Победу в турнире одержала Новая Зеландия и получила право играть на Юношеском ЧМ 2013

Квалификация 

5 сборных получили путёвку в финальный турнир автоматически. 1 сборная прошла отборочный турнир (Острова Кука). Он проходил в январе 2013 года в Самоа.
  Фиджи
  Новая Каледония
  Новая Зеландия
  Папуа-Новая Гвинея
  Вануату (хозяин турнира)
  Острова Кука (прошла отбор)

Предварительный раунд 
В предварительном раунде приняли участие 4 сборные. Его организовала футбольная федерация Самоа. Матчи были сыграны 22, 24 и 26 января 2013 года.

Финальный турнир 
Жеребьёвка финального этапа была проведена 13 февраля 2013 года ОФК. Команды играют по крцгоыой системе в 1 круг. Победитель квалифицируется на Юношеский ЧМ 2013.

Английская ВП

2013 год в футболе